
Termin -{BNP}- ima više značenja.

 Moždani natriuretski peptid, peptidni hormon
 Banu aerodrom, IATA kod aerodroma u Pakistanu
 Bosansko narodno pozorište u Zenici, pozorište u Bosni i Hercegovini